Walter Mendeguía barìtono nació en 1925 en Montevideo, Uruguay. Realizó sus estudios musicales y técnica de canto en el Conservatorio Nacionalm de su país Con las cantantes Alma Reyles y Ninon Vallin.
Debutó en ópera en el Teatro Solís de Montevideo con Don Pasquale de Donizetti en 1954 y cantó en todas lastemporadas oficiales de ópera y oratorios hasta su retiro en 1990 con Elisir d'Amore, Madama Butterfly, La Bohème, Peter Grimes, Pélleas et Mélisande, La Hora Española destacándose sobre todo en las de Mozart: Las Bodas de Fígaro. Così fan tutte, Don Giovanni y La Flauta Mágica y los más importantes oratorios como La Pasión según San Juan, Requiem Alemán de Brahms, Reuiem de Fauré, Requiem de Guerra de Britten y Carmina Burana de Orff.Dedicado muy especialmente al canto de cámara fue alumno en dicho género de Erna Quincke, John Wustman y Noëmie Peruggia- Realizó también numerosas grabaciones de canciones uruguayas y lieder de Schubert, Schumann, Brahms y Wolf así como melodías francesas. Muchos compositores solicitaron son presaencia para el estreno de sus obras.En la actualidad vive retirado en Montevideo y aún canta a menudo para un grupo de amigos.